Amelia steht für:

 Amelia (Vorname), weiblicher Vorname
 Oper von Johann Friedrich Lampe
 die Titelheldin in der komischen Oper Amelia al ballo von Gian Carlo Menotti
 Amelia (1991), schwedischer Spielfilm
 Amelia (2009), US-amerikanisch-kanadische Filmbiografie
 Amelia (Schiff), ein Flusskreuzfahrtschiff
 Amelia (Lied), Song von Joni Mitchell (1976)
 (986) Amelia, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Amelia (Fluggesellschaft), französische Charterfluggesellschaft

Amelia ist der Familienname folgender Personen:
 Marco Amelia (* 1982), italienischer Fußballspieler
 Ririn Amelia (* 1993), indonesische Badmintonspielerin
 Shenny Ratna Amelia (* 1983), indonesische Wasserspringerin
 Augusto Assettati D’Amelia (1903–1977), italienischer Diplomat

Amelia ist der Name folgender Ortschaften

in Italien:
 Amelia (Umbrien), ein Ort in der Provinz Terni

in den Vereinigten Staaten:
 Amelia (Florida), im Hillsborough County
 Amelia (Kentucky), im Knott County
 Amelia (Louisiana), im St. Mary Parish
 Amelia (Nebraska), im Holt County
 Amelia (North Carolina), im Alleghany County
 Amelia (Ohio), im Clermont County
 Amelia (Puerto Rico), im Guaynabo
 Amelia (Texas), im Jefferson County
 Amelia (West Virginia), im Kanawha County
 Amelia City, im Nassau County, Florida
 Amelia Springs, im Amelia County, Virginia – nicht mehr existent
 Amelia County, Verwaltungseinheit in Virginia

Geografische Objekte:
 Amelia Creek, ein Fließgewässer in Oregon
 Amelia-Creek-Krater, ein Einschlagkrater im Northern Territory in Australien
 Amelia River, ein Fluss in Florida
 South Amelia River, ein Fluss in Florida
 Amelia Airport, Airport im Assumption Parish, Louisiana
 Amelia Base Heliport, Airport im Assumption Parish, Louisiana
 Amelia Earhart Airport, Airport im Atchison County, Kansas
 Amelia Lake (Anoka County, Minnesota)
 Amelia Lake (Pope County, Minnesota)
 Amelia Island, Insel im Nassau County, Florida
 Amelia Gas Field, Gasfeld im Assumption Parish, Louisiana
 Amelia Oil Field, Ölfeld im Jefferson County, Texas

im NRHP gelistete Objekte:
 Amelia Island Lighthouse, in Fernandina Beach, Florida, ID-Nr. 03000004
 Amelia Park Bridge, in Antelope, Kansas, ID-Nr. 03001467
 Amelia Street Historic District, in Orangeburg, South Carolina, ID-Nr. 85002322

Siehe auch:
 Amalie
 Amelie